Saussey – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Saussey – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.